

Televisione 

 Blood & Water – serie televisiva canadese del 2015
 Blood & Water – serie televisiva sudafricana del 2020